Příjmení Butler nosí více významných osobností:

 Austin Butler (* 1991) – americký herec, zpěvák a model
 Cuthbert Butler (1858–1934) – anglický benediktinský mnich a církevní historik
 Darius Butler (* 1986) – hráč amerického fotbalu
 Domovoj Butler – fiktivní postava z knih o Artemisovi Fowlovi
 Frank Butler – více osob
 Geezer Butler (* 1949) – britský baskytarista
 Gerard Butler (* 1969) – skotský herec
 Jimmy Butler (* 1989) – americký basketbalista
 John Washington Butler (1875–1952) – americký farmář a politik
 Joseph Butler (1692–1752) – anglický anglikánský biskup, teolog, apologeta a filozof
 Josephine Butlerová (1828–1906) – britská anglikánská aktivistka, feministka, sociální reformátorka a bojovnice proti vykořisťování žen
 Judith Butlerová (* 1956) – americká feministka, filozofka a teoretička psychoanalýzy
 Lamar Butler (* 1983) – americký basketbalista
 Larry Butler – více osob
 Nicholas Murray Butler (1862–1947) – americký filosof, diplomat a učitel
 Octavia E. Butlerová (1947–2006) – americká spisovatelka
 Reg Butler (1913–1981) – britský sochař
 Robert Butler (* 1927) – americký filmový a televizní režisér
 Ross Butler (* 1990) – americký herec
 Samuel Butler (básník) (1613–1680) – anglický básník a satirik
 Samuel Butler (prozaik) (1835–1902) – anglický spisovatel a překladatel
 Sarah Butlerová (* 1985) – americká herečka
 Smedley Butler (1881–1940) – americký voják a generál
 Terry Butler (* 1967) – americký metalový muzikant, baskytarista
 Tim Butler (* 1958) – britský baskytarista
 Walter Butler (1600–1634) – anglický voják, podílel se na zavraždění Albrechta z Valdštejna

Externí odkazy